Спа́сское — село в Приволжском районе Самарской области России. Административный центр сельского поселения Спасское. Село названо по названию Спасский церкви, которая там была построена.

Спасская церковь 

Название села происходит от церкви Спаса Нерукотворного Образа. Первый деревянный храм был построен в 1782 году, позднее, в 1841 году он был разобран и перевезен в село Озерецкое. В 1833 году усилиями помещика, действительного статского советника Ф.В. Самарина был выстроен новый трехпрестольный теплый каменный храм в стиле классицизм, который вмещал до 2000 человек и имел отдельно стоящую колокольню. Главный престол был освящен в честь Нерукотворного образа Спасителя, а остальные два в честь Казанской иконы Богородицы и святого Димитрия Солунского. Храм был закрыт и разрушен в 1920—30-х годах, кирпич использовался для постройки цехов Приволжского механического завода (село Приволжье) в 1936—37 годах. В настоящее время на месте храма находится Спасский сельский дом культуры.

География 
Село находится в юго-западной части Самарской области, в пределах Низкого Заволжья, в лесостепной зоне, на восточном берегу Саратовского водохранилища, к северу от села Приволжье, административного центра района. Абсолютная высота — 58 м над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный. Среднегодовая температура — 4,6 °C. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 21,1 °C (абсолютный максимум — 41 °C); самого холодного (января) — −12,3 °C (абсолютный минимум — −47 °C). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 466 мм, из которых около 306 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров образуется в третьей декаде ноября и держится в течение 141 дня.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50,4 %, женщины — соответственно 49,6 %.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 % из 1339 чел.

Примечания 

Населённые пункты Приволжского района (Самарская область)